San José del Rincón puede referirse a:

 San José del Rincón, Municipio del estado de México.
 San José del Rincón, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 San José del Rincón, localidad del estado de México, México.
 San José del Rincón, localidad del estado de Chihuahua, México.